Dimitri Capuani – scenografo italiano
 Mario Capuani – medico e partigiano italiano